Estádio Luiz Viana Filho é um estádio de futebol de Itabuna (Bahia), que atende ao Itabuna Esporte Clube e ao Grapiúna Atlético Clube. Sua capacidade é de 11.745 pessoas. 

O Itabunão, como é conhecido o estádio, foi inaugurado em 28 de julho de 1973, no jogo entre o Itabuna e o Vitória com placar final de 2 a 2. O primeiro gol do estádio é do jogador do EC Vitória Osny.

O maior público do estádio ocorreu do jogo entre o Flamengo-RJ e o Vasco da Gama-RJ no dia 20 de março de 1977 com um público de 28.213 pessoas, com placar de 2 a 1 para a equipe do Flamengo.

Ligações externas 

 
 

Luiz Viana Filho
Esporte de Itabuna
Fundações na Bahia em 1973
Luiz Viana Filho